Михал Сачек (; ) — чешский футболист, полузащитник клуба «Ягеллония» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Сачек — воспитанник пражской «Спарты». 14 мая 2016 года в матче против «Высочины» он дебютировал за новую команду в Первой лиге. 15 сентября в матче против английского «Саутгемптона» Михал дебютировал в Лиге Европы.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Чехии Сачек принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии и Италии.

8 сентября 2021 года в товарищеском матче против сборной Украины дебютировал за сборную Чехии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 «Спарта»
 Обладатель Кубка Чехии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Спарты»
 Michal Sáček Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу